Malans (Zwitserland)
 
Malans (Doubs)
Malans (Haute-Saône)